Oromir (?-?) Fou un noble català, vers el 1015-1030 fou vescomte de Pallars (posteriorment Vescomtat de Vilamur).

Vescomtes de Vilamur